Брения-Баха ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Пальма. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Бреньяс. Занимает площадь 14,20 км². Население 5259 человек (на 2010 год).

Покровителями города считаются Сантияго Апостоль и святая Ана.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Breña Baja

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе